Tomnatic ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

Tomnatic (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
Tomnatic (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș